Moros, comune spagnolo della provincia di Saragozza
Moros, fiume spagnolo, affluente dell'Eresma
Moros, fiume bretone
Moros, figura della mitologia greca
Moros intrepidus, genere estinto di tirannosauroidi teropodi, vissuti durante il Cretacico superiore.